RTC ima više značenja.

 Ribavirin, lek
 Religiozni tehnolški centar, bezprofitna organizacija